Mimbre común puede referirse a:

 El nombre común de la planta Salix pedicellata.
 El nombre común de la planta Salix viminalis.